Görnitz ist der Name folgender Orte:

 Görnitz (Milow), Ortsteil der Gemeinde Milow im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Görnitz (Oelsnitz), Ortsteil der Stadt Oelsnitz/Vogtl. im Vogtlandkreis in Sachsen
 Görnitz (Schnaudertal), Ort im Ortsteil Bröckau der Gemeinde Schnaudertal im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt
 Görnitz (Grebin), Ortsteil der Gemeinde Grebin im Kreis Plön in Schleswig-Holstein
 Görnitz oder Kirnitz, frühere Ortschaft bei der Stadt Meißen im Landkreis Meißen in Sachsen, siehe Görnische Vorstadt
 Görnitz (Leisnig), Ortsteil der Stadt Leisnig im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen
 Görnitz (Borna), devastierte Ortschaft bei Borna im Bereich des heutigen Speicherbeckens Borna

Görnitz ist der Name folgender Personen:
 Thomas Görnitz (* 1943), deutscher Physiker